

Miasta w USA 
 Biggs (Kalifornia) – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Biggs (Kentucky) – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Kentucky, w hrabstwie Pike

Osoby noszące nazwisko Biggs 
 E. Power Biggs (1906-1977) – amerykański organista, pochodzenia brytyjskiego
 Jack Biggs (1922-1972) – australijski żużlowiec
 Jason Biggs (ur. 1978) – amerykański aktor
 Patrick Biggs (ur. 1982) – kanadyjski narciarz alpejski, pochodzenia australijskiego
 Tyrell Biggs (ur. 1960) - amerykański bokser

Zobacz też